De 500 meter mannen op de Olympische Winterspelen 2002 werd op 11-13 februari  in de Utah Olympic Oval in Salt Lake City, Verenigde Staten verreden.

Statistieken 

OR = olympisch record

IJs- en klimaatcondities 

Mannen 00500 meter
2002